La Trampa peut désigner :

Toponymes

La Trampa : l'une des six divisions territoriales dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 La Trampa : capitale de la paroisse civile de La Trampa de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme